Hucker ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Ulrich Hucker (* 1944), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Reinhold Hucker (* 1949), deutscher Ringer
 Robbie Hucker (* 1990), australischer Radsportler

Hooker steht für:

 Hucker (Beruf) nannte man im Bauwesen Personen, die Ziegelsteine auf ihrem Rücken zu den Mauerern brachten.  
 Hucker (Schiff), breites und flaches zweimastiges Schiff

Siehe auch:
 Hooker
 Huker